OX steht für:

 OX (Band), deutsche Band
 OX, IATA-Code für Orient Thai Airlines
 OX, Abkürzung für Open-Xchange
 OX, postcode area für Oxford

Ox steht für:

 Ox-Fanzine, Zeitschrift
 Ox Mountains, Bergkette in Irland

ox steht für:

 ox, Brandzeichen für Vollblutaraber

Ox oder de Ox ist der Spitzname folgender Personen:

 Ox Emerson (Gover Connor Emerson; 1907–1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ox Parry (Owen Lloyd Parry; 1914–1976), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ox (Samer el Nahhal; 2005–2019), ägyptisch-finnischer Musiker, siehe Lordi #Ehemalige Mitglieder
 John Entwistle (1944–2002), britischer Bassist
 Willi Fischer (Boxer) (* 1972), deutscher Boxer

Siehe auch:
 Ochs
 Oks

OX